Andonis Samaràs ex-primer ministre grec i expresident del partit polític grec Nova Democràcia.
 Giorgos Samaràs futbolista grec del Celtic de Glasgow i la selecció grega.